Catala ou Català peut désigner :
 La langue catalane en catalan ;

Patronyme 

 Antoine Catala, artiste contemporain français ;
 Francesc Català Roca, un photographe espagnol ;
 José Catalá, un footballeur espagnol ;
 Louis Catala, homme politique et industriel belge ;
 Muriel Catala, une actrice française ;
 Nicole Catala, une professeur de droit française ;
 Pierre Catala, un professeur de droit français ;
 René Catala, un biologiste ;
 Víctor Català, (1869-1966), écrivain catalane.

Divers 
 Bloc Català, un parti politique
 Gos d'Atura Català, une race de chien
 Ase català, l'âne catalan

Voir aussi
 
Patronyme catalan